Ива́н Васи́льевич Шу́йский:
 Шуйский, Иван Васильевич (?—1542) — князь, боярин и воевода, российский военный и государственный деятель на службе у московских князей Василия III и Ивана Васильевича Грозного.
 Шуйский, Иван Васильевич Скопа — князь и военачальник эпохи Ивана III и Василия III. См. также 
 Горбатый-Шуйский, Иван Васильевич — князь, родоначальник ветви Горбатых-Шуйских. Умер в конце XV века.